Großliebental bezeichnet:

 Liptaň, deutsch Liebental, 1943–45 Großliebental, Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien
 Welykodolynske, deutsch früher Großliebental, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Ukraine